Demain définit le jour après aujourd'hui. Par extension, c'est aussi le futur. C'est aussi le nom de :

Revue 

Demain, est le nom de plusieurs revues littéraires francophones dont :
 Demain. Organe d’hygiène intégrale, pour la conduite de la vie intellectuelle, morale et physique  (1912-1921), titre mensuel publié par Édouard Toulouse.
 Demain (1916-1919), titre pacifiste publié à Genève par Henri Guilbeaux ;
 Demain (1924-1925), titre publié par les éditions Ferenczi & fils.
 Demain. Cahier trimestriel de littérature et d’art (1930-1934), titre publié par Paul Hay et René Pernet Solliet.
 Demain, hebdomadaire marocain satirique, créé et interdit en 2000, remplacé par Demain Magazine en 2001, lui-même interdit en 2003.

Télévision 

 Demain,  de la [[saison 3 d'Angel|saison 3 dAngel]] ;
 Demain, émission de télévision diffusée sur Canal+ de 1988 à 1990 ;
 Demain !, est une chaîne de télévision française ;
 Demain nous appartient, feuilleton télévisé depuis 2017.

 Littérature 
 Demain, un roman de Guillaume Musso (2013) ;
 Demain, une bande dessinée (2022).

 Cinéma 
 Demain (Domani), film italien de Francesca Archibugi (2001) ;
 Demain, film québécois de Maxime Giroux (2009) ;
 Demain, film documentaire français de Cyril Dion et Mélanie Laurent (2015).

 Musique Demain, single du groupe de rap Bigflo & Oli et de Petit Biscuit (2018) ;Demain, album du chanteur québécois Dumas (2009)
 Demain, album de la chanteuse française Amel Bent (2019)
 Demain'', single du chanteur congolais Gims en collaboration avec la chanteuse franco-italienne Carla Bruni (2022)

Divers

Voir aussi 
 
Homonymie de titre